Азусенас има више значења:
 Азусенас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Азусенас (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику